Mateos ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Mateos (* 1994), spanischer Pokerspieler
 Antonio Mateos, spanischer Requisiteur und Szenenbildner
 Ciriaco Benavente Mateos (* 1943), spanischer Geistlicher, Bischof von Albacete
 David Mateos (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Enrique Mateos (1934–2001), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Erasmo Cachay Mateos (* 1977), peruanischer Schriftsteller
 Juan Antonio Mateos Cícero (* 1941), mexikanischer Diplomat
 Julián Mateos (1938–1996), spanischer Schauspieler
 Mariana Chiesa Mateos (* 1967), argentinische Malerin und Illustratorin
 Mayte Mateos (* 1951), spanische Sängerin
 Miguel Mateos (* 1953), argentinischer Musiker
 Pilar Mateos (* 1942), spanische Schriftstellerin
 Raúl García de Mateos (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Raymundo López Mateos (1932–2000), mexikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ciudad Victoria
 José María Ruiz Mateos (1931–2015), spanischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Mateus
 Matthäus, Vorname und Familienname